Blass es un apellido, que puede estar referido o vinculado a:

Personas 
 Bill Blass (1922–2002), también conocido como William Ralph "Bill" Blass, diseñador estadounidense de moda, reconocido por sus prendas caras, por su estilo, y sus combinaciones innovadoras de texturas y modelo.
 Jorge Blass (1980-), también conocido como Jorge Sánchez Blas, ilusionista español.